Novouliànovka (Bakhtxissarai), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Novouliànovka (Txernomórskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia